Itoh kan som auktorsförkortning betyda:

 Takashi Itoh
 Mutsumi Itoh

Robotskapade auktorsförkortningar